What If () може значити:

Альбоми 

 What If (альбом Dixie Dregs)
 What If… (альбом Mr. Big)

Література 

 What If (комікс)

Пісні 

 What If (пісня 112)
 What If (пісня Dixie Dregs)
 What If (пісня Creed)
 What If (пісня Джейсона Деруло)
 What If (пісня Діни Гаріпової)
 What If (пісня Кейт Вінслет)
 What If (пісня Колбі Келлей)
 What If (пісня Ріби Макінтайр)